Perdrix Blanche peut se référer à:

Oiseau 
Perdrix Blanche, voir Lagopède à queue blanche.

Toponymes

Forêt ancienne de l'Île-de-la-Perdrix-Blanche, écosystème forestier exceptionnel, dans Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 39' 50" Nord; 75° 04' 43" Ouest.
Île de la Perdrix Blanche, dans Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 40' 22" Nord; 75° 05' 24" Ouest.
Lac Perdrix Blanche, Lac-de-la-Maison-de-Pierre (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 53' 44" Nord; 74° 39' 15" Ouest.
Lac de la Perdrix Blanche, plan d'eau de Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 11' 20" Nord; 67° 36' 20" Ouest.
Lac de la Perdrix Blanche, plan d'eau dans Lac-Pythonga (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 37' 04" Nord; 76° 33' 31" Ouest.
Lac de la Perdrix Blanche (rivière de la Perdrix Blanche), plan d'eau de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 06' 05" Nord; 72° 48' 27" Ouest.
Lac de la Perdrix Blanche, lac de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 29' 29" Nord; 72° 21' 19" Ouest.
Lac de la Perdrix Blanche, lac de Rivière-Mouchalagane (territoire non organisé), MRC Caniapiscau, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 16' 43" Nord; 68° 22' 55" Ouest.
Passage de la Perdrix Blanche, passe de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 33' 24" Nord; 70° 33' 56" Ouest.
Rivière de la Perdrix Blanche, rivière de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 14' 37" Nord; 72° 17' 55" Ouest.
Ruisseau de la Perdrix Blanche, ruisseau de Lac-Pythonga (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 38' 27" Nord; 76° 29' 19" Ouest.
Ruisseau de la Perdrix Blanche, ruisseau de Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 48' 09" Nord; 69° 57' 57" Ouest.
Petite rivière des Perdrix Blanches, un affluent du lac Manouane, coulant dans Mont-Valin, dans la partie Nord de la MRC du Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 49' 15" Nord; 70° 50' 02" Ouest.